Gonneville kan syfta på: 

 Gonneville – fransk kommun i departementet Manche
 Gonneville-en-Auge – fransk kommun i departementet Calvados
 Gonneville-la-Mallet – fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Gonneville-sur-Honfleur – fransk kommun i departementet Calvados
 Gonneville-sur-Mer – fransk kommun i departementet Calvados
 Gonneville-sur-Scie – fransk kommun i departementet Seine-Maritime

Personer
 Binot Paulmier de Gonneville (1400–1500-talet), en fransk sjöfarare